Al ime več pomenov:

 Al, moško osebno ime
 Al simbol za kemijski element aluminij.
 dvočrkovna koda po ISO 3166-1 za Albanijo.
 .al je vrhnja internetna domena Albanije.

Glej tudi 

 Ål - občina Norveške

Zunanje povezave